Ночентини () — итальянская фамилия. Известные носители:

 Ночентини, Сандро (род. 1966) — итальянский художник.
 Ночентини, Ринальдо (род. 1977) — итальянский велогонщик.